Santner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Santner (1789–1877), österreichischer Römisch-katholischer Dekan und Freiheitskämpfer
 Carl Santner (1819–1885), österreichischer Komponist
 Johann Santner (Theologe) (1788–1837), österreichischer Ordensprovenzial der Minoriten und Pfarrer der Alservorstadt
 Johann Santner (1840–1912), österreichischer Alpinist und Erstbesteiger der nach ihm benannten Santnerspitze
 Maria Santner (* 1986), österreichische Tänzerin
 Max Santner (* 1991), österreichischer Jazzmusiker
 Mitchell Santner (* 1992), neuseeländischer Cricketspieler
 Paul Santner (* 1992), österreichischer Jazzmusiker
 Wolfgang Santner (* 1970), Filmemacher

Santner steht für:
 Santnerpasshütte, eine Schutzhütte in den Dolomiten
 Santnerspitze, ein dem Schlern-Massiv vorgelagerter Gipfel

Siehe auch:
 Sandner
 Sandtner